El condado de Woodford es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Woodford (Illinois)
 Condado de Woodford (Kentucky)